Anna Kinberg Batra (1970-), une femme politique suédoise ;
 Manika Batra (1995-), joueuse de tennis de table indienne ;
 Ravi Batra (1943-), un économiste, auteur et professeur américain d'origine indienne ;
 Ritesh Batra (1979-), un réalisateur et un scénariste indien ;
 Vikram Batra (1974-1999), un officier de l' armée indienne.

Voir aussi 
 Baba Batra ou Bava Batra, un traité de la Mishna possédant une gémara dans le Talmud de Babylone et dans le Talmud de Jérusalem
 Battra, un kaiju (une créature étrange) qui apparaît en premier lieu en 1992 dans le film Godzilla vs Mothra